Senokos peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Сенокос) :
Senokos, village bulgare de l'obchtina de Simitli, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Senokos, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;

en macédonien (le nom étant écrit Сенокос) :
Senokos, village macédonien de la municipalité de Dolneni ;
Senokos, village macédonien de la municipalité de Vraptchichté ;

en serbe (le nom étant écrit Сенокос) :
Senokos, village serbe de la municipalité de Dimitrovgrad, située dans le district de Pirot.